Тингиан:
 тингиан — филиппинский горный народ, то же, что итнег
 тингиан — язык западноавстронезийской группы